El Condado de Carter es el nombre asignado a cinco condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Carter (Kentucky)
 Condado de Carter (Misuri)
 Condado de Carter (Montana)
 Condado de Carter (Oklahoma)
 Condado de Carter (Tennessee)